Ти́ффани Фэ́ллон-Ру́ни (; 1 мая 1974, Форт-Лодердейл, Флорида, США) — американская  и .

Биография 
Тиффани Фэллон родилась 1 мая 1974 года в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) в семье американско-ирландского происхождения.

В 2005 году Тиффани стала Playmate мужского журнала «Playboy».

Личная жизнь 
С 23 апреля 2006 года Тиффани замужем за музыкантом . У супругов есть трое детей: сын Джаггер Донован Руни (род.31.05.2008) и двое дочерей — Ракель Блю Руни (род.07.09.2010) и Девон Оливия Руни (род.29.09.2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета штата Флорида
Подружки года Playboy
Киноактрисы США